Демчишин — фамилия; имеет женскую форму Демчишина.
 Демчишин, Владимир Васильевич (род. 1974) — украинский государственный деятель, предприниматель.
 Демчишин, Ростислав Петрович (род. 1948) — украинский композитор и дирижёр.
 Демчишина, Дарья Ивановна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.